B 59 bezeichnet:
die Bundesstraße 59 in Deutschland
die Eisenstädter Straße in Österreich
 U-Boot B-59 – ein sowjetisches U-Boot des Projekt 641 mit Atomwaffe an Bord während der Kubakrise

B59